Supercoppa italiana 1994 byl sedmý ročník soutěže o trofej Supercoppa italiana, tedy o italský fotbalový Superpohár. Střetly se v něm týmy Milán AC jakožto vítěz Serie A ze sezony 1993/94 a celek UC Sampdoria, který se ve stejné sezoně (tj. 1993/94) stal vítězem italského fotbalového poháru Coppa Italia.

Zápas se odehrál 28. srpna 1994 v italském městě Milán na Stadio Giuseppe Meazza. Zápas vyhrál a po čtvrté získal tuhle trofej klub Milán AC.

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 Supercoppa italiana

Supercoppa italiana
Zápasy AC Milán
Zápasy Sampdorie Janov
Fotbal v Itálii v roce 1994